Neon Genesis Evangelion – serie televisiva anime del 1995
 Evangelion – mecha della serie Neon Genesis Evangelion
 Evangelion – album dei Behemoth pubblicato nel 2009